Die Hamburg European Open 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. September 2020 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Die Titelverteidiger waren Nikolos Bassilaschwili im Einzel sowie Oliver Marach und Jürgen Melzer im Doppel. Mit Bassilaschwili schaffte im Vorjahr erstmals seit Roger Federer (2005) ein Spieler die Titelverteidigung im Einzel.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. September 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser im Einzel und ein Lucky Loser-Paar im Doppel.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 92 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Hamburg